

Mitologia 
 Areilico o Areiloco – personaggio della mitologia greca, ucciso da Patroclo, era il padre di Protoenore, che morì anch'egli nella guerra di Troia.
 Areilico – personaggio della mitologia greca e figlio di Menezio, combatté contro Patroclo quando questi fu inviato da Achille durante l'incendio delle navi e nella lotta perse la vita.

Bibliografia

Fonti 
 Omero, Iliade XVI. 308, XIV 451

Traduzione delle fonti 
  Traduzione di Giovanni Cerri